Вассені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 26 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 216,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вассені на сайті французького Національного інституту географії
 Вассені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вассені на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вассені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вассені на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена